O Colégio Madre Teresa Michel é um colégio particular localizado no bairro Michel no município catarinense de Criciúma.
O Colégio foi fundado em 1955, o espaço na época foi cedido pelo governo do estado até que a Congregação construísse um prédio próprio em um terreno doado pela Prefeitura Municipal.
Em 1956, crianças e jovens frequentaram o novo e promissor educandário, primeiro curso ginasial de Criciúma.

A Congregação fundada pela Madre Teresa Michel, como hoje é conhecida, cresce e se expande por diversos países, entre eles: Itália, Brasil, Argentina, Índia e Polônia.

Teve uma vida marcada por atitudes de fé, esperança e caridade. Faleceu em 25 de janeiro de 1944, no entanto, seu carisma permanece vivo e atuante no Colégio Madre Teresa Michel e, em tantas outras obras, construídas e mantidas por meio do trabalho e dedicação de suas filhas ligadas à Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência.

Apliaram as atividades educativas em outubro de 1957.

A atual sede do Colégio Madre Teresa Michel foi inaugurada em 24 de setembro de 1961.

Ligações externas 
Página do Colégio Madre Teresa Michel

Escolas particulares de Santa Catarina
Instituições de educação infantil de Santa Catarina
Instituições de ensino fundamental de Santa Catarina
Instituições de ensino médio de Santa Catarina
Educação em Criciúma
Fundações em Santa Catarina em 1955